Boghossian peut désigner : 
 Alain Boghossian (1970-), footballeur français ;
 Alexander Boghossian (1937-2003), artiste éthiopien ;
Elise Boghossian, fondatrice de l'ONG EliseCare ;
 Joaquín Boghossian (1987-), footballeur uruguayen ;
 Paul Boghossian (1957-), philosophe américain ;
 La fondation Boghossian, qui a été fondée par Robert et ses deux fils Jean et Albert Boghossian et qui possède la villa Empain à Bruxelles (Belgique).

Patronyme arménien